Bitwa pod Brodnicą (1769) – bitwa w czasie konfederacji barskiej
 Bitwa pod Brodnicą (1920) – bitwa wojny polsko-bolszewickiej